

Сідзіна — село в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Сідзіна — село в гміні Скорошице Ниського повіту Опольського воєводства
 Сідзіна — частина міста Краків в Малопольському воєводстві